Крис Брайт:
 Брайт, Крис (род. 1986) — новозеландский футболист.
 Брайт, Крис (род. 1970) — канадский и японский хоккеист.